Assedio di Tiro (724-720 a.C.) da parte degli assiri, sotto il comando di Salmanassar V e Sargon II
Assedio di Tiro (701 a.C.) da parte degli assiri, sotto il comando di Sennacherib
Assedio di Tiro (671 a.C.) da parte degli assiri, sotto il comando di Esarhaddon
Assedio di Tiro (663 a.C.) da parte degli assiri, sotto il comando di Assurbanipal
Assedio di Tiro (586-573 a.C.) da parte dei babilonesi, sotto il comando di Nabucodonosor II
Assedio di Tiro (332 a.C.) da parte dei macedoni, sotto il comando di Alessandro Magno
Assedio di Tiro (315-314 a.C.) da parte di Antigono I Monoftalmo
Assedio di Tiro (996-998) da parte dei fatimidi
Assedio di Tiro (1111-1112) da parte dei crociati, sotto il comando di Baldovino I di Gerusalemme
Assedio di Tiro (1124) da parte dei veneziani
Assedio di Tiro (1187) da parte di Saladino